Bé Thoden van Velzen (1903-1984), een Nederlands beeldhouwer
 Cornelius van Velzen (1696-1752), een Nederlands predikant en hoogleraar
 Gerard van Velzen (burgemeester) (1930), een Nederlands burgemeester
 Gyliano van Velzen (1994), een Nederlands voetballer
 Henri van Velzen (1967), een Nederlands zanger
 Jan van Velzen (beeldhouwer) (1931), een Nederlands beeldhouwer
 Jan van Velzen (wielrenner) (1975), een Nederlands wielrenner
 Krista van Velzen (1974), een Nederlands Tweede Kamerlid
 Peter van Velzen (1958), een Nederlands voetballer
 Simon van Velzen (1835-1913), een Nederlands Eerste en Tweede Kamerlid
 VanVelzen, artiestennaam van Roel van Velzen (1978), een Nederlands zanger

Zie ook 
 Van Velsen